Cassagnes (Lot)

 Cassagnes-Bégonhès

Desambiguações de topônimos